Denna lista rangordnar Nordens femtio folkrikaste tätorter efter befolkningsstorlek, med uppgifter om invånarantal, landyta samt befolkningstäthet. Uppgifter om ytor avser landytor, exklusive vattendrag. Man kan notera att tätortsdefinitionen existerar i Sverige som tätort, Danmark som by eller byområde, Finland som taajama (fi)/tätort (sv), Island som Þéttbýlisstaður och Norge som tettsted (nb)/tettstad (nn).

Lista
Listan avser tätorter (sammanhängande bebyggelse) och inte andra typer av områden (exempelvis storstadsområden och kommuner).

Galleri

Se även
Lista över Nordens största kommuner
Tätort
Lista över Finlands största tätorter
Lista över Sveriges största tätorter

Källor

Norden
Orter i Europa
Listor med anknytning till städer
Listor med anknytning till Danmark
Listor med anknytning till Finlands geografi
Listor med anknytning till Island
Listor med anknytning till Norge
Norden